Az LA to Vegas – A jackpotjárat című sorozat epizódjait mutatja be.

Évados áttekintés

Epizódok

Első évad (2018)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái